Vetren peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Ветрен) :
 Vetren, village bulgare de l'obchtina de Bourgas, situé dans l'oblast de Bourgas ;
 Vetren, village bulgare de l'obchtina de Nevestino, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
 Vetren, village bulgare de l'obchtina de Silistra, situé dans l'oblast de Silistra ;
 Vetren, village bulgare de l'obchtina de Maglij, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
 en macédonien (le nom étant écrit Ветрен) :
 Vetren, village macédonien de la municipalité de Deltchevo.